La Serie Mundial Femenina de Rugby 7 2021 iba a ser la novena temporada de la Serie Mundial Femenina de Rugby 7, el circuito de selecciones nacionales femeninas de rugby 7.

El circuito iba a comenzar en los Emiratos Árabes Unidos el 3 de diciembre y finalizaría en Sudáfrica el 12 de diciembre.

Finalmente el circuito se canceló y se optó por realizar dos torneos amistosos en Canadá, en la ciudades de Vancouver y Edmonton, paralelos a los torneos masculinos, que contaron con la participación de Canadá, Estados Unidos, México y Gran Bretaña.

Equipos 

11 equipos tienen estatus permanente y 1 selección es invitada en cada etapa del circuito

 América
 
 
 
 Oceanía
 
 
 

 Europa

Calendario

Véase también 

 Serie Mundial de Rugby 7 2021

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial de la Serie Mundial Femenina de Rugby 7